

Geografia

Austria

Centri abitati 
 Kleinsemmering – ex comune ora frazione di Gutenberg-Stenzengreith, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Semmering – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Semmering – frazione di Spital am Semmering, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Passi 
 Kleiner Semmering – passo alpino nella Bassa Austria
 Passo del Semmering (in tedesco Semmering-Pass) o Semmering – passo alpino tra la Bassa Austria e la Stiria

Pagine correlate 
 Ferrovia del Semmering (in tedesco Semmeringbahn) – linea ferroviaria austriaca
 Galleria di base del Semmering – tunnel di base ferroviario